Людми́ла Алекса́ндровна Мерварт (в девичестве Левина; , Санкт-Петербург — 9 сентября 1965, Москва) — русский и советский этнограф и лингвист, основоположница преподавания и изучения индонезийского языка в России.

Биография 
Родилась в семье известного врача Александра Михайловича Левина, выезжавшего в 1897 году на ликвидацию бубонной чумы в Индию. Двоюродная сестра художницы Нины Коган.

В 1910 году окончила Высшие женские (бестужевские) курсы, в 1911 году — Восточный факультет Императорского Санкт-Петербургского университета.

В 1914—1918 вместе с мужем А. М. Мервартом участвовала в организованной Императорской академией наук экспедиции в Индию и на Цейлон.

В 1924 году, вернувшись в Петроград через Британскую Малайю, стала, как и муж, сотрудником Музея антропологии и этнографии, интенсивно занималась изучением малайской и индонезийской культур.

В 1927 году стажировалась по малайскому языку во Франции и Нидерландах.

Арестована в октябре 1930 года и сослана по «академическому делу». Муж, также арестованный и сосланный в лагерь, умер в заключении в 1932 году. Освобождена в 1935 году.

В мае 1936 года ей присуждена степень кандидата обществоведения и кандидата филологических наук (без защиты).

В 1945 году организовала преподавание малайского (индонезийского) языка в Военном институте иностранных языков, а позднее — в Московском институте востоковедения и Московском государственном институте международных отношений (1949—1958).

Работала также в Государственном издательстве иностранных и национальных словарей (1944).

Подготовила большое число специалистов-востоковедов, издала ряд пособий по индонезийскому языку, литературе и письменности. В последние годы жизни занималась преимущественно переводческой деятельностью.

Почётный член Международного института антропологии (Франция), член-корреспондент Королевского института языковедения, страноведения и этнографии (Нидерланды).

Основные труды 
 
 
  (стеклограф)
  (Рец.: В.И. Брагинский - "Народы Азии и Африки", 1975. № 5.  С.214–218)
  (стеклограф)
  (стеклограф)
  (стеклограф)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Бухерт В. Г. «Необходимо укрепить изучение зарубежного Востока»: Л. А. Мерварт - сотрудница Института истории АН СССР. 1938 г. // Восточный архив. 2017.
 
 

Слушательницы Бестужевских курсов
Репрессированные в СССР
Малаисты России
Преподаватели Военного института иностранных языков
Преподаватели МГИМО
Преподаватели Московского института востоковедения
Сотрудники Музея антропологии и этнографии РАН
Сотрудники Института истории АН СССР
Музееведы